Пско́вская гру́ппа го́воров — среднерусские говоры на территории большей части Псковской области и части соседних районов других областей, объединённые общими для них диалектными чертами. Псковская группа является частью более крупного диалектного объединения — западных среднерусских акающих говоров.

Вопросы классификации 

Согласно данным диалектологических карт русского языка, составленных в 1914 и 1965 гг., Псковская группа говоров в каждой из них отнесена к средневеликорусским (среднерусским) говорам, имеет одно и то же название, и занимает приблизительно одинаковую территорию.

Диалектологическая карта 1914 года 
Авторы карты 1914 года дали определение Псковской группе как переходным говорам «на северновеликорусской основе с белорусскими и южновеликорусскими наслоениями».

Основные диалектные черты, по которым была выделена данная группа:
 Сильное яканье (произношение звука [а] в первом предударном слоге после мягких согласных на месте гласных неверхнего подъёма независимо от гласного, находящегося под ударением): сяло, сястра, тярять, няси и т. д.
 Распространение сочетаний -ый, -эй в соответствии -ой: злый, рыю, мыю; злэй, рэю, мэю и т. д.
 Цоканье (совпадение аффрикат /ч/ и /ц/ в [ц])
 Произношение ў в конце слова и слога: дро[ў], ла́[ў]ка и т. д.
 Совпадение окончания творительного и дательного пад. мн. числа: пойдём за грибам
 Образование существительных мн. числа при помощи окончания -ы: лесы, домы, глазы и т. п.

Диалектологическая карта 1965 года 
Псковская группа вместе с Селигеро-Торжковскими говорами в классификации 1965 года образуют в составе западных среднерусских говоров особое объединение, которое характеризуется основной диалектной чертой — аканьем, и противопоставляется окающим говорам, расположенным севернее.

Территория распространения псковских говоров разделяется на западную и восточную части (приблизительная граница проходит по линии с севера на юг через город Великие Луки), переходные говоры восточной части связывают Псковскую группу с Селигеро-Торжковскими говорами. Основными различиями западных и восточных говоров являются размещение ареалов как собственных диалектных явлений, так и явлений других диалектных объединений. На западе распространены некоторые из языковых черт Гдовской группы говоров и северной диалектной зоны, а на востоке — некоторые из черт южнорусского наречия, не известные на западе.

Область распространения 
Ареал Псковской группы говоров занимает западную часть среднерусских акающих говоров, охватывая в основном территорию Псковской области, кроме её крайней северной и крайней южной частей, а также примыкающие к ней небольшие территории Новгородской и Тверской областей. На севере и востоке псковские говоры граничат с другими среднерусскими говорами — Гдовской группы, Новгородскими и Селигеро-Торжковскими. На юге граничат с говорами Западной и Верхне-Днепровской групп южного наречия. А на западе соседствуют с областями распространения эстонского и латышского языков. Говоры Псковской группы также распространены на западном побережье Чудского озера среди русских старообрядцев Эстонии.

История 
Основой формирования современных псковских говоров был, сложившийся на территории Псковского средневекового государства, древнепсковский диалект, на его языковых особенностях сформировались многие отличительные черты говоров Псковской группы. В целом формирование северной и восточной границ Псковской, как и обособление от неё Гдовской группы говоров, произошло сравнительно поздно, в XV—XVIII вв.

Псковские диалектные особенности свидетельствуют о древних преобразованиях в системе языка и тесных языковых контактах славянского (кривичского) населения с народами, говорящими на балтийских и финно-угорских языках.

Особенности говоров 
Псковская группа говоров разделяет все диалектные черты, присущие всем западным среднерусским говорам в целом, а также западным среднерусским акающим говорам, в том числе характерные для более западной их части, при этом имея собственные, присущие только этой группе, черты. В пределах распространения псковских говоров различаются языковые особенности западной и восточной (с переходными к Селигеро-Торжковским говорами) частей территории. Часть диалектных черт объединяет псковские говоры с соседними говорами белорусского языка.

Диалектные явления, общие для всех псковских говоров

Фонетика 
В области фонетики для псковских говоров прежде всего характерна такая отличительная особенность как сильное яканье, редукция гласного у и совпадение его с ъ в заударных слогах и во втором предударном слоге: о́к[ъ]н` (окунь), го́л[ъ]б` (голубь), за́м[ъ]жем (замужем); р[ъ]кава́, м[ъ]жики́ и т. д., произношение фонем т'  — д'  с сильным свистящим призвуком (дзеканье): [т’с']ихо (тихо), [д’з']ен` (день) и т. п., произношение мягких фонем с' , з'  (а изредка и твёрдых) с сильным шипящим призвуком: [с’’]ем` (семь), [з’’]ел’о́ной (зелёный) и т. п.

Морфология и синтаксис 
Распространение форм творительного пад. ед. числа с окончаниями -ей, -уй у существительных жен. рода, оканчивающихся на мягкий согласный: гр’а́з[ей], гр’а́з'[уй] (грязью) и др. Данное явление в основном распространено в южных районах Псковской группы. Совпадение форм творительного и предложного пад. ед. числа прилагательных — местоимений с ударным окончанием -им (-ым): в молоды́м, в каки́м и т. п. Наличие словоформ йон — именительный пад. ед. числа местоимения 3-го лица муж. рода; йону́ (изредка ону́) (её) — родительный и винительный пад. ед. числа местоимения 3-го лица жен. рода. Распространение форм повелительного наклонения бежи́ (беги), бежи́т’о (бегите). Наличие основы с гласным е в формах настоящего времени глаголов типа рыть и мыть: м[э́]йу (мою), р[э́]йу (рою) (диалектная черта юго-западной диалектной зоны).

Диалектная черта, распространённая также в Новгородских говорах: Сказуемое — несогласуемое страдательное причастие в форме муж. рода: коса́ заплетён, я́годы на́бран.

Диалектные черты, распространённые также в Гдовской группе говоров: Наличие глагольных форм 3-го лица без окончания -т, возможных в ед. числе у глаголов I и II спряжения, а во мн. числе у глаголов II спряжения: йон нес'[о́] (он несёт), де́ла[йо] (делает), йон сид[и́] (он сидит), хо́д'[и] (ходит); йоны́ сид'[а́] (они сидят), хо́д'[а] (ходят) и т. д. Распространение парадигмы настоящего времени глагола мочь в следующем виде: мо[г]у́, мо́[г]еш, мо́[г]ут.

Лексика 
Распространение слов: тяга́ть (теребить — о льне), па́лец (малая рукоятка у косы), одо́нок, оде́нье (большая укладка снопов в поле), боро́нка, боро́нник, боро́нщик (жеребёнок на третьем году). Данные слова распространены также в Селигеро-Торжковских говорах.

Диалектные явления западных псковских говоров 
(собственные языковые черты и черты, связывающие западные псковские с другими говорами):
Формы именительного пад. мн. числа с ударным -а от существительных жен. рода с мягкой основой: дерев[н’а́] (деревни), зеле[н’а́], лоша[д’а́] (лошади), пут'[а́], пустош[а́] и т. д., связывающие западные псковские с гдовскими говорами. Словоформа свекро́вка в именительном пад. ед. числа (явление северной диалектной зоны), формы сравнительной степени с суффиксом -о́ше: сладо́ше, крепо́ше и т. д.

Диалектные явления восточных псковских говоров 
Произношение слова пшеница со вставными гласными: п[а]шени́ца, п[ъ]шени́ца, (данная черта связывает восточные псковские говоры с южнорусским наречием). Распространение страдательных причастий жен. рода: вы́дадена, отда́дена и т. д.

Говоры старообрядцев Эстонии 

Основная статья: Причудские говоры.

Также как и все псковские говоры в целом, говоры старообрядцев характеризуются диссимилятивным аканьем и сильным яканьем; наличием второго полногласия ([нав’ар’о́х] (наверх), ст[о́]лоб, смер'[о́]тушка и др.); а также наличием протетического гласного в формах прошедшего времени глагола идти́ ([и́]шла, [и́]шли); заимствованиями в лексике из эстонского языка (му́рник — каменщик и др.) и прочими диалектными чертами.

Примечания

См. также 
 Среднерусские говоры
 Западные среднерусские говоры
 Западные среднерусские акающие говоры

Ссылки 
 Корпус опочецких говоров

Литература 
 Русская диалектология / под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. — М.: Наука, 1964.
 
 
 Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР / Под ред. Р. И. Аванесова и С. В. Бромлей.
 Вып. 1: Фонетика. — М., 1986.
 Вып. 2: Морфология. — М., 1989.
 Вып. 3, Ч. 1: Лексика. — М., 1998.
 Псковский областной словарь с историческими данными. — Л.; СПб., 1967—2005. — Вып.1-17.
 Ковпик В. А. Из истории безударного вокализма псковских говоров // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — № 1 (19). — С. 92-95.

Диалекты русского языка